Waldemar Barner (1913–?), niemiecki kapo w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i zbrodniarz wojenny
 Jakub Barner (1641, Elbląg – 1709), polski chemik i lekarz